Hudjriyya (tribu), tribu del Iemen al districte d'Hudjriyya (al qual donen nom).
 Hudjriyya (districte), districte del Iemen que agafa el nom de la tribu.